West Concord ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Concord (Massachusetts)
 West Concord (Minnesota)
 West Concord (New Hampshire)
 West Concord (North Carolina)

in Australien:
 Concord West, New South Wales